Osoby:
 António André – portugalski piłkarz
 Arnim André – niemiecki aktor
 Carole André – francuska aktorka
 Johann André – niemiecki kompozytor i wydawca
 Johann Anton André – niemiecki kompozytor i wydawca
 Louis André – francuski kompozytor
 Maurice André – francuski trębacz

Inne:
 André – ormiański piosenkarz
 André – postać fikcyjna

Zobacz też:
 Andre
 Andrée
 Antey-Saint-André
 EC Santo André
 Mons André
 Santo André
 Sap-André